Palazzo – edificio di grandi proporzioni e rilievo architettonico
 Palazzo Adriano – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
 Palazzo Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Palazzo Del Nero – edificio di Firenze
 Palazzo del Pero – frazione di Arezzo
 Palazzo Pignano – comune italiano in provincia di Cremona
 Palazzo San Gervasio – comune italiano in provincia di Potenza
 Palazzo – frazione di Assisi in provincia di Perugia.
 Palazzo – riserva naturale situata in provincia di Siena
 Palazzo – film per la televisione del 1999

Pagine correlate 
 Palace
 Palacio

Altri progetti